Birdwood – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Birdwood – miejscowość w stanie Australia Południowa, w Australii
 Birdwood – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska